Список ендемічної флори Тринідаду і Тобаго налічує 59 видів. Вони належать до 46 родів та 35 родин.

1 рід — Marthella є повністю ендемічним. Він зростає на Тринідаді. Ендемічних родин немає.

39 видів, що належать до 32 родів та 25 родин, є ендемічними для Тринідаду.

12 видів, що належать до 8 родів та 6 родин, є ендемічними для Тобаго.

8 видів, що належать до 6 родів та 4 родин, є ендемічними для обох островів.

Загалом флора Тринідаду і Тобаго налічує 2500 видів рослин, що належать до 175 родин.

Список ендемічних видів

Примітки

Література 

 Van den Eynden, Veerle; Michael P. Oatham; Winston Johnson. 2008. «How free access internet resources benefit biodiversity and conservation research: Trinidad and Tobago's endemic plants and their conservation status», Oryx 42 : 400–407. 
 Alves, R. J. V. and Martins, L.S.G. 2004. Restabelecimento de Espécies Endêmicas da Ilha da Trindade. Albertoa 3: 45-52.

Джерела 

 Trinidadian Endemic Plants
 Tobagian Endemic Plants

Посилання 

 Trinidad and Tobago Endemic Species // Trinidad Biodiversity
 Van den Eynden, V. 2006. Review of endemic plants of Trinidad and Tobago.
 R. J. V. Alves, N. G. da Silva, A. Aguirre-Muñoz. Return of endemic plant populations on Trindade Island, Brazil, with comments on the fauna // Pages 259–263 In: Veitch, C. R.; Clout, M. N. and Towns, D. R. (eds.). 2011. Island invasives: eradication and management. IUCN, Gland, Switzerland.

 
Тринідад і Тобаго
Флора Тринідаду і Тобаго